Unorthodox Jukebox — второй студийный альбом американского певца и композитора Бруно Марса, выпущенный 6 декабря 2012 года на лейбле Atlantic Records. Однако ещё раньше (4 декабря 2012) диск стал доступен для прослушивания. Альбом стал лидером американского чарта Billboard 200 7 марта 2013 года, то есть спустя почти три месяца после дебюта. Два сингла с него возглавили американский хит-парад Billboard Hot 100: «Locked Out of Heaven» (пробыл 6 недель на № 1) и «When I Was Your Man» (в Великобритании оба хита достигли второго места).

Тематика

Выпуск и продажи 
Будучи в основном поп- и R&B-альбомом, Unorthodox Jukebox включает и такие стили музыки как рок, соул и регги.
В США альбом дебютировал на № 2 в Billboard 200 с тиражом в 192,000 копий в первую неделю релиза. На следующую неделю он упал на третье место с потерей 8 % продаж, которые составили 178,000 (в сумме 370,000 за две первые недели). На первое место Billboard 200 альбом вышел 7 марта 2013 года спустя 12 недель после релиза с продажами в 95,000 копий в ту победную неделю. К марту 2013 года в США было продано более 1,4 млн копий по данным Nielsen SoundScan и более 3 млн в мире. К середине 2013 года в США уже стал бестселлером года с общим тиражом в 963,000 копий (с учётом 2012 года около 1,44 млн).
Альбом получил в основном положительные и умеренные отзывы музыкальных критиков и изданий: Allmusic, The Guardian, Rolling Stone, Slant Magazine.
Бруно Марс исполнил песню «Locked Out of Heaven» вместе с английским певцом Стингом на 55-й церемонии «Грэмми» (затем присоединились Рианна, Зигги Марли и Дэмиан Марли) в память о легенде регги Бобе Марли.

Unorthodox Jukebox в августе 2013 года стал первым за 10 лет альбомом, которому удалось продержаться 35 недель в лучшей двадцатке альбомов Billboard 200 после альбома The Eminem Show Эминема (продержавшегося 38 недель в Top-20 в 2002—2003 годах).

Список композиций

Чарты и сертификаты

Недельные чарты

Годовые чарты

Сертификация 

!scope="row"|Philippines (PARI)
|2× Платиновый
|30 000
|-

Примечания

Ссылки 
 Unorthodox Jukebox  at AnyDecentMusic?

Альбомы производства The Smeezingtons
Альбомы Atlantic Records
Альбомы Бруно Марса
Альбомы США
Платиновые альбомы
Альбомы, сертифицированные как платиновые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums
Премия «Грэмми» за лучший вокальный поп-альбом
Альбомы, спродюсированные Марком Ронсоном
Альбомы, спродюсированные Бенни Бланко